13-я воздушная армия может означать:
 13-я воздушная армия (СССР) — воздушная армия РККА в составе Вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны.
  — армия ВВС США.